Baranówka je polský název pro:
 Baranówka (Lublinské vojvodství) – vesnice v Lublinském vojvodství v Polsku
 Baranivka – město v Žytomyrské oblasti na Ukrajině